Gorakhpur może dotyczyć: 
 Gorakhpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Gorakhpur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Gorakhpur – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh